Knut Drake kan syfta på:

 Knut Drake (född 1927), finländsk historiker och politiker
 Knut Drake (död 1639), svensk kavalleriofficer och slottshövitsman